Toponímia:
 DuBois, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Dubois (Idaho)
 Dubois (Wyoming)
 Du Bois (Illinois)
 Du Bois (Nebraska)
 Biografies:
 Charles-Victor Dubois (Lessines, Hainaut, 1832 - Ixelles, 1869), organista belga 
 Jean-Antoine Dubois (Sant Remèsi, Ardecha, 1765 - París, 1848), missioner francès a l'Índia 
 Pierre Dubois, publicista francès actiu en els primers anys del segle XIV
 Stéphanie Dubois (1986, Laval, Quebec), tennista canadenca
 Théodore Dubois (Rosnay, Marne, 1837 – París, 1924), compositor i organista francès